

Notes et références 

Ligne 2